Název Žďárec má více sídel:
 Žďárec, obec v okrese Brno-venkov
 Žďárec u Skutče, část města Skuteč v okrese Chrudim
 Žďárec u Seče, část města Seč v okrese Chrudim

Související články 
 Žďár
 Žďárek (rozcestník)
 Ždírec

Externí odkazy